Дми́трий Серге́евич Ивано́в:
 Иванов, Дмитрий Сергеевич (род. 1983) — российский боксёр.
 Иванов, Дмитрий Сергеевич — советский генерал-майор
 Иванов, Дмитрий Сергеевич (псевдоним: Камикадзе Ди; род. 1986) — российский видеоблогер.
 Иванов, Дмитрий Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист с мячом.